Bickleigh (Mid Devon) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Bickleigh (South Hams) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)